Carpe diem har flere betydninger:
 Carpe diem − et ord fra Horats, som betyder "Grib dagen"
 Carpe Diem (drik)
 Carpe Diem (Will Haven-album)
 Carpe Diem (Lara Fabian-album)
 Carpe Diem Baby − et nummer på albummet ReLoad fra Metallica
 Carpe Diem, et nummer af The Fugs

Se også
 Karpe Diem – et norsk band